Amonardia är ett släkte av kräftdjur. Amonardia ingår i familjen Miraciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Amonardia